Coppa Intercontinentale 2019 – torneo di calcio a 5 femminile
 Coppa Intercontinentale 2019 – torneo di calcio a 5 maschile
 Coppa Intercontinentale 2019 – torneo di pallacanestro